Menges ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Menges (* 1975), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Benedikt Menges (1840–1904), deutscher Benediktinerabt
 Chris Menges (* 1940), britischer Kameramann und Filmregisseur
 Dietrich Wilhelm von Menges (1909–1994), deutscher Industriemanager
 Emily Menges (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Eva Menges (* 1970), deutsche Juristin und Richterin am BGH
 Franklin Menges (1858–1956), US-amerikanischer Politiker
 Franz Menges (1941–2014), deutscher Historiker, Generalredaktor der NDB

 Hans-Wolfgang Menges (* 1946), deutscher Mediziner und Bildender Künstler
 Harald Menges (* 1943), deutscher Politiker (CDU)
 Herbert Menges (1902–1972), britischer Dirigent und Komponist
 Hieronymus Menges (1910–2002), deutscher Geistlicher und Prälat
 Josef Menges (1850–1910), deutscher Afrikaforscher und Tierhändler
 Joseph Menges (Politiker) (1821–1877), Mitglied des nassauischen Landtages 1859–1864
 Karl Menges (1941–2018), deutsch-amerikanischer Germanist
 Karl Heinrich Menges (1908–1999), deutscher Slawist und Turkologe
 Kathrin Menges (* 1964), deutsche Managerin
 Louis Menges (1888–1969), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Richard Menges (1910–1998), deutscher Steinbildhauer
 Roland Menges (* 1965), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Rüdiger Menges (* 1959), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Wilhelm von Menges (1846–1916), preußischer Generalleutnant
 Wilhelm Menges (1894–1963), deutscher Richter am Reichsgericht und am BGH

Siehe auch:
 Mengeš
 Mengs